Cadastro Imobiliário Brasileiro — cadastro territorial no Brasil
 Clube Israelita Brasileiro — entidade da comunidade judaica brasileira
 Comissão Baleeira Internacional — organização internacional
 Confederação Nacional da Indústria — organização brasileira anteriormente denominada "Centro Industrial do Brasil" e "Confederação Industrial do Brasil"

Ver também 
 Rio Cib
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas